Sanfernandino  es un gentilicio que puede hacer referencia a:

En Argentina 
San Fernando, partido de la provincia de Buenos Aires.
San Fernando, ciudad cabecera del partido bonaerense homónimo.

En Chile 
San Fernando, comuna de la provincia de Colchagua, en la VI Región del Libertador General Bernardo OHiggins.

En España 
San Fernando de Henares, localidad de la Comunidad de Madrid.

En Venezuela 
San Fernando de Apure, ciudad del Estado Apure.
San Fernando, municipio del Estado Apure.